«Джош и Сэм» () — американская кинокомедия, снятая в 1993 году Билли Уэбером, который известен главным образом как постоянный монтажёр Терренса Малика.

Сюжет 
Два брата — Джош и Сэм — ездят по Америке в поисках женщины, известной под именем «Свобода». Она — воплощение фантазий старшего брата, который удачной ложью попытался отыграться на младшем. Но что, если вдруг фантазия оборачивается правдой? Поиски заставляют братьев по-другому взглянуть друг на друга.

В ролях 
 Джейкоб Тирни — Джош
 Ноа Флейс — Сэм
 Марта Плимптон — Элисон
 Стивен Тоболовски — Томас
 Джоан Аллен — Каролина
 Кристиан Клименсон — полицейский

Ссылки 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года
Фильмы на английском языке